Mogrovejo puede hacer referencia a:

Mogrovejo, localidad de Cantabria (España).
Condado de Mogrovejo, condado español basado en dicha localidad.
Torre de Mogrovejo, torre medieval de dicha localidad.

Toribio de Mogrovejo, eclesiástico de los siglos XVI y XVII.
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, situada en Perú.